Amdahl ():
 Bjarne Amdahl
 Gene (Myron) Amdahl (* 1922)
 Amdahl Corporation
 la ley de Amdahl
 Henry Amdahl
 Kjell Einar Amdahl
 Magne Amdahl